Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1960 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Neale Fraser je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Neale Fraser (prvak)
  Rod Laver (finale)
  Barry Mackay (četrti krog)
  Cliff Buchholz (prvi krog)
  Tut Bartzen (prvi krog)
  Roy Emerson (tretji krog)
  Ron Holmberg (četrti krog)
  Bobby Wilson (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1960